Folkets Hus har i en række byer været navnet på huse der har rummet arbejderbevægelsens forsamlingslokaler.

Folkets Hus i København 
I København findes der i hvert fald fem adresser med tilknytning til navnet Folkets Hus:
 Det selvstyrende kulturhus Folkets Hus på Stengade 50 på Nørrebro, der stadig i dag fungerer under navnet Folkets Hus.
 Jagtvej 69 på Jagtvej, Nørrebro, hvor Ungdomshuset stod indtil nedrivningen d. 6. marts 2007.
 Enghavevej 40 på Vesterbro, der efter sin lukning blev ombygget til spillestedet Vega.
 Rømersgade 22 i Indre By, der i dag huser Arbejdermuseet.
 Kløvermarksvej 3 på Amager.
Desuden:
 Borgernes Hus i Rosenborggade

Folkets Hus i andre byer 
Nørresundby, Tinghusgade 2 Smedegade 1 & 5 (samme bygning). Her er bygningen bygget om til ungdomsboliger for studerende. Stueetagen bruges primært til virksomhed, bl.a. en Nordea-filial og et værtshus.

Eksterne henvisninger 
Folkets Hus i København
Folkets Hus på Leksikon for det 21. århundrede

 

Huse
Arbejderbevægelsen i Danmark